Internetpartei ist der Name bzw. die deutsche Übersetzung des Namens folgender politischer Parteien:

 Partido de Internet (Spanien)
 Internet Party (Neuseeland)
  Інтернет Партія України (Ukrainische Internetpartei)